Эльбингероде () — город в Германии, в земле Саксония-Анхальт.

Входит в состав района Вернигероде. Население составляет 5591 человек (на 31 декабря 2006 года). Занимает площадь 80,74 км². Официальный код — 15 3 69 010.

Ссылки 
 Официальная страница 

Города Саксонии-Анхальт